Ален Кеньяр (, ; умер в ) — граф Корнуая с 1026 года.

Биография 
Ален был сыном Бенедикта, графа и епископа Кемпера и Гиноден, дочери Орскана, епископа Ванна. После смерти отца в 1026 году, Ален стал графом Корнуая, а его брат Орскан — епископом Кемпера.

Ален ранее 1050 года основал аббатство Сен-Круа в Кемперле, где он и был похоронен после своей смерти в 1058 году.

Его сын Хоэль стал после его смерти графом Корнуая, в 1063 году — графом Нанта, а в 1066 году — первым герцогом Бретани из дома де Корнуай.

Брак и дети 
Жена с ок. 1026: Юдит (ум. 1063) — графиня Нанта с 1051. Дети:
 Хоэль II (ок. 1030 — 13 апреля 1084), герцог Бретани, граф Нанта, граф Корнуая и титулярный граф Ренна
 Агнес; муж — Эд I (ок. 997 — 1 октября 1040), граф де Пентьевр
 Будик (ум. 1091)
 Керак (ум. 1076/1078)
 Бенедикт (ум. 2 января 1115)
 дочь
 Годиерна

Литература

Ссылки 
 

Правители Европы XI века
Графы Корнуая
Корнуайский дом